Натуральне число 157
 157 рік до нашої ери
 157 рік нашої ери